Puccinelli puede hacer referencia a:

Aldo Puccinelli, futbolista italiano.
André Puccinelli, político brasileño.
Angelo Puccinelli, pintor italiano.
Benedetto Puccinelli, botánico italiano.
Dorothy Wagner Puccinelli, artista estadounidense.
George Puccinelli, beisbolista estadounidense.
Keith Puccinelli, artista estadounidense.
Luca Puccinelli, futbolista italiano.
Placido Puccinelli, monje e historiador italiano.